William Stourton kan syfta på:

* William Stourton, talman i engelska underhuset 1413
 William Stourton, 2:e baron Stourton (omkring 1430–1479), engelsk peer
 William Stourton, 5:e baron Stourton (omkring 1457–1523), engelsk peer
 William Stourton, 7:e baron Stourton (omkring 1505–1548), engelsk peer
 William Stourton, 11:e baron Stourton (omkring 1594–1672), engelsk peer
 William Stourton, 12:e baron Stourton (död 1685), engelsk peer
 William Stourton, 16:e baron Stourton (1704–1781), engelsk peer
 William Stourton, 18:e baron Stourton (1776–1846), engelsk peer
 William Stourton, 25:e baron Mowbray (1895–1965), engelsk peer och militär